Ма́лая Литва́ (, , Пру́сская Литва́, , ) — исторический этнографический регион Пруссии, позднее Восточной Пруссии в Германии, где жили прусские литовцы.

История 
До вторжения тевтонских рыцарей в 13 веке основная часть территории, позже известной как Малая Литва, была населена племенами скальвы и надровы. Регион обезлюдел во время непрекращающихся войн между Литвой и Тевтонским орденом. Войны закончились Мельнским миром, и вместе с возвращающимися беженцами эту землю заселили литовские колонисты.

Как своеобразный исторический регион Малая Литва сформировалась в  XV векe на территории Тевтонского ордена — в нижнем течении реки Неман, где сложилась своеобразная этнокультурная группа — летувининки (литовники/прусские литовцы), говорившие на югозападном аукштайтском диалекте литовского языка. Малая Литва была северной частью территории Тевтонского ордена в Пруссии (позже — Восточной Пруссии) и получила своё название по местному литовскоязычному населению, переселившемуся сюда из Литвы, и смешавшегося с местными балтоязычными (прусскоязычными и литовскоязычными) жителями.

Термин Klein Litauen (Малая Литва) впервые был употреблён в немецкоязычных хрониках Пруссии авторства С. Грюнау и Л. Давида в начале XVI века, между 1517 и 1526 годами.

После секуляризации Тевтонского ордена Малая Литва находилась в составе Герцогства Пруссии (1525—1618), Бранденбургско-Прусского Герцогства (1618—1701) Прусского королевства (1701—1871) и Германской империи (1871—1918).

После поражения Германской империи в Первой мировой войне (1914—1918) Литовская Республика потребовала передачи ей Германией территории Малой Литвы, но значительная её часть по Версальскому мирному договору (1919) досталась Германии, а меньшая часть — Клайпедский край — в 1920 году, в соответствии с Версальским договором в 1920 году была передана под мандат Лиги наций. В 1923 году Литва аннексировала Клайпедский край.

С 1934 года нацистский режим Адольфа Гитлера проводил в германской Малой Литве политику полного онемечивания населения. В 1939 году Германия захватила у Литвы Клайпедский край, включила в состав своей земли Пруссии и также начала там политику онемечивания (германизации).

После завершения Второй мировой войны, согласно решению Берлинской (Потсдамской) конференции (1945), территория Малой Литвы была разделена между СССР (передана Литовской ССР) и Польшей.

Сегодня часть Малой Литвы находится в границах современных Литвы и Польши, в то время как основная территория — часть Калининградской области Российской Федерации. В начале XXI века в Калининградской области насчитывается 9,7 тыс. литовцев согласно переписи 2010 года

Культура 

Малая Литва стала основным местом развития литературного литовского языка в XVI—XVIII веках — в частности, одного из его литературных вариантов, формировавшегося в те времена на основе западных диалектов жемайтского наречия (языка) с влиянием наречий местного прусского языка. Первая печатная книга («Катехизис») на литовском языке (в частности на жемайтском наречии), была подготовлена лютеранским пастором Мартинасом Мажвидасом и напечатана в Кёнигсберге (Герцогство Пруссия) в 1547 г., также как и первая литовская грамматика «Grammatica Litvanica» Даниила Клейна, напечатанная тут в 1653 году.

Этому содействовало то, что Герцогство Пруссия в первой половине XVI века поддерживала процессы Реформации (одобрявшей переход к «понятным» массам, народным языкам в богослужении), приняло лютеранство в качестве официальной конфессии, перешло вместо латыни на немецкий язык богослужений и поддерживала книгопечатание и просвещение на балтийских языках (литовском и прусском) как гарантии широкой поддержки официальной немецкой власти со стороны широких масс населения Герцогства Пруссия.

В 1579—1590 годах Йонас Бреткунас перевёл в Кёнигсберге Библию на литовский язык, но этот перевод не был напечатан. В XVIII веке тут лютеранский пастор Кристионас Донелайтис, уроженец Малой Литвы, создал первую стихотворную поэму («Времена года») на литовском языке, которая, однако была опубликована и стала известной широким кругам только в XIX веке: впервые поэму Донелайтиса опубликовал Людвикас Реза в 1816 году. в Кёнигсберге, но не в оригинале, а на немецком языке. Первый полный перевод Библии на литовский язык был напечатан в 1735 году и повторно напечатан после выправки в 1755 именно в Кёнигсберге (Королевство Пуссия).

В первой половине XIX века в Малой Литве были изданы первые газеты на литовском языке, но их тираж был мал и вскоре их печать была свёрнута.

К началу XVIII века пруссы в Малой Литве были онемечены, поэтому большинство местного балтоязычного населения составили прусские литовцы, но прусский король Фридрих Вильгельм I, стремясь ликвидировать значительные потери населения из-за эпидемии чумы в 1709—1711 годов в регионе, пригласил в Королевство Пруссию (и, соответственно в Малую Литву) немецкоязычных колонистов из Австрии, немецкоязычных княжеств Германии, Швейцарии и Голландии.

После создания в 1871 году Германской империи в государстве воцарилась политика унификации, что в Малой Литве вылилось в онемечивание местного литовскоязычного населения. Однако, несмотря на это, литовский язык в Малой Литве сохранял свои позиции: продолжалась печать книг и периодики на литовском языке; Малая Литва стала базой поставки литовскоязычных книг для движения литовских книгоношей. К началу XX века большая часть литовников (прусских литовцев) была германизирована.

Малая Литва была родиной Видунаса, просветителя и философа XX века.

В результате сначала эвакуации немецкими властями немецкого населения в 1944 году, а затем и депортации оставшегося населения Восточной Пруссии в Германию в 1945 году, а после Второй мировой войны ещё и депортации значительной части прусских литовцев, практически ничего из культуры прусских литовцев не сохранилось. Тем не менее, Малая Литва сделала важный вклад в литовскую культуру.

Символы 

Флаг Малой Литвы представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — зелёного, средней — белого и нижней — красного цвета.

См. также 
 Надровия

Примечания

Литература 
 Балтийские языки в настоящем и прошлом / АН ЛатвССР, Ин-т языка и литературы; ред. А. Блинкена. — Рига : Зинатие, 1985. — 249 с.
 Гудавичюс, Э. История Литвы / Э. Гудавичюс. — Т. 1 : с древнейших времен до 1569 года. — Москва : Фонд им. И. Д. Сытина; Baltrus, 2005. — 680 с.
 Дзярновіч, А. Жамойць і Літва / А. Дзярновіч // Наша ніва. — 22 чэрвеня 2013.
 Зинкявичюс, З. Откуда родом литовцы / З. Зинкявичюс, А. Лухтанас, Г. Чеснис. — Вильнюс : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. — 144 с.
 История Литвы / А. Эйдинтас, А. Бумблаускас, А. Кулакаускас, М. Тамошайтис. — Вильнюс : Eugrimas, 2013. — 318 с.
 История Литовской ССР / А. Таутавичюс, Ю. Юргинис, М. Ючас и др.; Ред. колл. Б. Вайткявичюс (отв. ред.) [и др.]. — Вильнюс : Мокслас, 1978. — 676 с.
 Литовский язык // Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / Председатель Науч.-ред совета Ю. С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец. — Москва : Большая Российская энциклопедия, 2010. — Т. 17. Лас-Тунас — Ломонос. — С. 650—652.
 Литва Малая // Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / Председатель Науч.-ред совета Ю. С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец. — Москва : Большая Российская энциклопедия, 2010. — Т. 17. Лас-Тунас — Ломонос. — С. 628.
 Литовцы // Литва. Краткая энциклопедия. — Вильнюс, 1989. — С. 385—386.
 Литовцы // Энциклопедический словарь; изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон. — Санкт-Петербург : Тип. И. А. Эфрона, 1896. — Т. XVIIА (34). — С. 827—830. 
 Литовцы // Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат. — Москва: Изд. тов. А. Гранат и К°, 1913. — Т. 27: Лемуры — Майков. — С. 238—257.
 Палионис, Й. К проблеме диахронно-типологического изучения балтийских литературных языков / Й. Палионис // Балтийские языки в настоящем и прошлом / АН ЛатвССР. Ин-т языка и литературы им. А. Упита. — Рига : Зинатие, 1985. — С. 13—17.
 Lietuvių etnogenezės / atsakingoji redaktore R. Volkaite-Kulikauskienė. — Vilnius, 1987.
 Vaitekūnas, S. The Population of Lithuania / S. Vaitekūnas. — Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. — 150 с.

Источники 
 Timeline of Lithuania Minor
 The Folklore of the Lietuvininkai
 Names of Settlements in Lithuania Minor
 Map of Lithuania Minor, with Lithuanian-type placenames
 Detailed area maps of Kaliningrad Oblast with Lithuanian place names

Регионы Литвы
Восточная Пруссия
Калининградская область